Vinci - localidade italiana, notória por ser o local de nascimento de Leonardo da Vinci
Vinci (Golubac) - uma vila da Sérvia
Vinci (grupo) - grupo industrial francês
Vinci (empresa) - marca portuguesa de automóveis
Roberta Vinci - tenista italiana

Desambiguação